Az 1996. évi nyári olimpiai játékok férfi teniszversenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a spanyol Sergi Bruguera és az indiai Lijendar Pedzs előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Andre Agassi (Bajnok)
  Goran Ivanišević (Első kör)
  Thomas Enqvist (Harmadik kör)
  MaliVai Washington (Negyeddöntős)
  Wayne Ferreira (Negyeddöntős)
  Albert Costa (Második kör)
  Arnaud Boetsch (Második kör)
  Marc Rosset (Harmadik kör)

<ol start="9">
  Jan Siemerink (Első kör)
  Jason Stoltenberg (Második kör)
  Richey Reneberg (Első kör)
  Paul Haarhuis (Első kör)
  Magnus Gustafsson (Második kör)
  Renzo Furlan (Negyeddöntős)
  Carlos Costa (Első kör)
  Daniel Vacek (Második kör)

Tábla

Döntők

Források 
 Eredmények 

F1